Bei den IX. Olympischen Sommerspielen 1928 in Amsterdam fand ein Wettbewerb im Modernen Fünfkampf statt.

Zeitplan

Ergebnisse

Weblinks 
 
 Offizieller Bericht der Olympischen Sommerspiele 1928 (PDF, 77,8 min MB)

Moderner Fünfkampf
1928